«Зодиак» () — фильм режиссёра Александр Балкли, снятый в 2005 году. Фильм основан на реальных событиях, связанных с кровавой деятельностью серийного убийцы, называвшего себя «Зодиаком».

Сюжет 
20 декабря 1968 года в одном из калифорнийских городков происходит убийство двух подростков, приехавших на первое свидание. Дело поручено инспектору Мэтту Пэришу, однако у следствия слишком мало материалов. Через полгода происходит следующее нападение. А после этого убийца пишет в газеты, требуя опубликовать на первой странице газет зашифрованное сообщение. При этом называет себя странным псевдонимом — Зодиак.

Загадка привлекает внимание общественности, а убийств становится всё больше и больше. У Пэриша начинаются проблемы с женой, которая панически боится убийцу. Мэтту кажется, что он вычислил убийцу, однако его версия оказывается ложной, а задержанный — невиновным. Настоящий же Зодиак продолжает как убивать, так и общаться с прессой…

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы США 2005 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы о реальных серийных убийцах
Докудрамы
Криминальные фильмы США